Cet article présente la liste des villes de Moldavie.

Villes de Moldavie de plus de

Annexes

Sources

Liens externes 

Département des Statistiques et de Sociologie
World Gazetteer
City Population

Moldavie

Villes